Juraguá bezeichnet folgende geografische Orte in Kuba:

 Juraguá (Abreus), ein zum Municipio Abreus gehörendes Dorf nahe der kubanischen Stadt Cienfuegos
 Kernkraftwerk Juraguá, ein unvollendetes Kernkraftwerk zwischen dem Dorf Juraguá (Abreus) und dem zu Cienfuegos gehörenden Stadtteil Ciudad Nuclear
 Río Juraguá, ein kleiner Fluss, der im Municipio Santiago de Cuba ins Karibische Meer mündet
 Pueblo Nuevo de Juraguá, eine zum Municipio Santiago de Cuba gehörende ländliche Siedlung
 Playa Juraguá, ein Strand im Osten der Stadt Santiago de Cuba
 Juraguá (Yara), ein zum Municipio Yara gehörendes Dorf in der kubanischen Provinz Granma